Онавеј има више значења:
 Онавеј (Мичиген)
 Онавеј (Ајдахо)